Un raccord désigne la manière de raccorder ou de mettre en liaison deux éléments:
 Raccord (cinéma),
 Raccord (robinetterie),
 p.-ex. Raccord bsp.